В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Сільвія Ганіка здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Поттер 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)

 Кеті Джордан (півфінал)
 Сільвія Ганіка (переможниця)
 Барбара Поттер (фінал)
 Беттіна Бюнге (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1981